Het tennistoernooi Australian Open werd in 2018 bij de mannen voor de 106e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 15 tot en met 28 januari.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 

Australian Open
ITF-toernooi in 2018